Дискография американской хард-рок-группы Heart. Heart продали больше 53 миллионов альбомов по всему миру.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видеоклипы 
1977: Love Alive
1977: Little Queen
1980: Even It Up
1980: Break
1980: Tell It Like It Is
1982: City's Burning
1983: How Can I Refuse
1985: What About Love
1985: Never
1986: These Dreams
1986: Nothin' at All
1987: Alone
1987: Who Will You Run To
1988: There's the Girl
1990: All I Wanna Do Is Make Love to You
1990: I Didn't Want to Need You
1990: Stranded
1991: You're the Voice
1993: Will You Be There (In the Morning)
2004: The Oldest Story in the World
2010: Crazy on You
2010: Safronia's Mark
2010: Hey You
2010: WTF

Примечания 

Heart
Heart